Fougasse steht für:
 Fougasse, provenzalisches Brot mit weicher Kruste
 Fougasse (Waffe), historische Waffenart mit Treibladung in einer mit Geschossmaterial gefüllten Grube
 Flammenfougasse, britische flammenspeiende Fassmine, entwickelt im Zweiten Weltkrieg
 Fougasse, Pseudonym von Kenneth Bird (1887–1965), britischer Cartoonist, Herausgeber von Punch (Zeitschrift) (1949–1952)

Siehe auch:
 Focaccia